El nombre Marsella puede referirse a:
 Marsella, la segunda ciudad más grande de Francia.
 Marsella, un distrito ubicado alrededor de la ciudad honmónima;
 Olympique de Marsella, un club de fútbol francés, de la ciudad de Marsella en Bocas del Ródano.
 Marsella, municipio del departamento de Risaralda;
 Marsella, estación del transporte TransMilenio, de Bogotá;
 Marsella (serie de televisión), serie protagonizada por Gérard Depardieu.